Korea StarCraft League (сокр. KSL) — серия турниров по StarCraft: Remastered, организуемая Blizzard Entertainment в Южной Корее. Была анонсирована в июне 2018 года, первый сезон начался месяцем после. Транслировалась на корейском и английском языках на платформе Twitch. Основными англоязычными комментаторами являлись Николас «Tasteless» Плотт и Дэниел «Artosis» Стемкоски. Наряду с  (ASL), организованной и проводимой ), являлась одной из двух высших корейских лиг по StarCraft: Remastered. В марте 2020 года проведение лиги было прекращено.

История 
Анонс Korea StarCraft League был приурочен к двадцатилетию серии StarCraft. KSL стала первой корейской лигой, проводимой непосредственно Blizzard, с момента выпуска StarCraft в 1998 году. Перед финалом первого сезона был анонсирован второй сезон, квалификационные матчи которого проводились в конце сентября, а сам сезон начинался в октябре. Финал первого сезона был проведён в Yes24 Live Hall в Сеуле; по результатам матча, первым чемпионом KSL стал Ким «Last» Сон Хён.

На BlizzCon 2018 был проведён шоуматч KSL vs. ASL, в котором сразились Ким «Last» Сон Хён, действующий чемпион Korea StarCraft League, и Чжон «Rain» Юн Чжон, действующий чемпион .

Финалы второго сезона дебютного года лиги прошли в , новым чемпионом стал Ким «Soulkey» Мин Чул.

В феврале 2019 года был анонсирован третий сезон соревнования, подтвердив проведение KSL в 2019 году. Финал третьего сезона был проведён в  в Сеуле и закончился победой Чжон «Rain» Юн Чжона над Пён «Mini» Хён Дже, благодаря чему Rain стал вторым игроком, выигравшим обе высшие корейские лиги в период после KeSPA.

20 марта 2020 года было объявлено о прекращении проведения KSL и передаче эксклюзивных прав на трансляцию StarCraft компании AfreecaTV.

Результаты

Примечания 

Киберспорт в Республике Корея
Соревнования по StarCraft
Мероприятия, регулярно проводимые с 2018 года